Оме́с () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Тьонвиль, кантон Альгранж.

Площадь коммуны — 10,35 км², население — 2207 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 2299 человек (2013), плотность населения — 222,1 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 2289 человек, в 2011 году — 2317 человек, а в 2013-м — 2299 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1511 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1098 были экономически активными, 413 — неактивными (показатель активности 72,7 %, в 1999 году — 64,7 %). Из 1098 активных трудоспособных жителей работали 965 человек (518 мужчин и 447 женщин), 133 числились безработными (66 мужчин и 67 женщин). Среди 413 трудоспособных неактивных граждан 131 были учениками либо студентами, 121 — пенсионерами, а ещё 161 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки